Дума — жанр українського народного мистецтва
 «Дума» гетьмана Івана Мазепи — поетичний твір, написаний Іваном Мазепою найімовірніше в 1698 році

 
 Міська дума — виборний розпорядчий орган міського самоврядування в Російській імперії.

 Дума Василь Михайлович
 Дума Володимир Васильович
 Дума Вільям-Фредерік
 Дума Зіновій Євгенович

 Дума () — село у Калараському районі Молдови
 Думи — село в Львівському районі Львівської області
 Дума — поселення в Сирії
 Дума (Сирія) ( Dūmā) — місто в провінції Дамаск у Сирії
 Дума (район) ( Dūmā) — район у провінції Дамаск у Сирії
 Дума-Центр — нохія у Сирії, що входить до складу району Дума провінції Дамаск
 Дума (Ас-Сувейда) — поселення в Сирії, що складає невеличку друзьку общину в нохії Шакка